Холостов — фамилия; имеет женскую форму Холостова.
 Холостов, Алексей Иванович (род. 1936) — советский и российский тренер высшей категории по лыжным гонкам, заслуженный тренер СССР.
 Холостов, Дмитрий Иванович (1907—1951) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.
 Холостов, Порфирий Ефимович (1841—1884) — горный инженер, горный начальник Олонецких заводов, статский советник.

Холостова 
 Холостова, Евдокия Ивановна (род. 1946) — российский учёный в области социальной политики и социальной работы.